Чорови има више значења:

 Чорови (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чорови (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику